Мерквиладзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Мерквиладзе, Гарри Александрович (1923-1971) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Мерквиладзе, Давид Сергеевич (1919-1966) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения разведки, Герой Советского Союза.